Le qualificazioni del singolare  del Bank Austria Tennis Trophy 2008 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Bank Austria Tennis Trophy  2008 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Alejandro Falla (primo turno)
 Philipp Petzschner (Qualificato)
 Jan Hernych (Qualificato)
 Santiago Giraldo (ultimo turno)

 Victor Crivoi (Qualificato)
 Kristian Pless (ultimo turno)
 Lukáš Rosol (primo turno)
 Rik De Voest (ultimo turno)

Qualificati 

 Pavel Šnobel
 Philipp Petzschner

 Jan Hernych
 Victor Crivoi

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 2008
ATP Tour 2008